Giampiero Galeazzi (1946-2021), rameur de compétition italien.
 Lucilla Galeazzi (1950-), chanteuse italienne.
 Riccardo Galeazzi-Lisi (1891-1968), médecin italien ayant été le médecin personnel du pape Pie XII.